Pandemonium (Správné psaní je Pandæmonium) je interpretováno několika způsoby:
 souhrn zlých duchů, démonů; vláda démonů; 
 peklo všeobecně a nebo hlavní sídlo démonů a hlavní město pekla vůbec
 Pandemonium (film, 1982) – film z roku 1982
 Pandaemonium (film, 2000) – film z roku 2000
 Pandaemonium (komiks) – komiks z roku 2007
 Pandemonium (videohra) – hra pro PlayStation z roku 1996

Hudební alba 

 Pandemonium (album, Killing Joke)
 Pandemonium (album, The Time)
 Pandemonium!, album skupiny B2K
 Pandemonium (album, Cavalera Conspiracy), album skupiny Cavalera Conspiracy